Dragaschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Dragaschnig (1924–2014), österreichischer Verwaltungsjurist
 Hubert Dragaschnig (* 1959), österreichischer Schauspieler und Regisseur